Leckhampstead kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Leckhampstead, Berkshire, ort i England, 
 Leckhampstead, Buckinghamshire, ort i England,